Franzhagen steht für:
 Franzhagen (Schulendorf), Ortsteil von Schulendorf, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, dort gelegen das ehemalige
 Schloss Franzhagen, davon abgeleitet
 die Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Franzhagen
 Franzhagen (Teldau), Wohnplatz der Gemeinde Teldau, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern